

Municípios espanhóis 
Monteagudo (Navarra)
Monteagudo del Castillo — na província de Teruel, Aragão
Monteagudo de las Salinas — na província de Cuenca, Castela-Mancha
Monteagudo de las Vicarías — na província de Sória, Castela e Leão

Outros usos 
Monteagudo (Bolívia) — cidade da província de Hernando Siles

Desambiguações de topônimos